Dossenheim ist der Name folgender Orte:

 Dossenheim, Gemeinde in Baden-Württemberg, Deutschland
 Dossenheim-Kochersberg, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Dossenheim-sur-Zinsel, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich